Herty ist der Familienname von:

 Charles Herty (1867–1938), US-amerikanischer Chemiker
 Michael Herty (1869–?), deutscher Bahnradsportler